2 miejscowości w Polsce: 
 Studzianna – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne 
 Studzianna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski